Kuroda () est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Étymologie 
Le mot est formé de  () et  ().

Patronyme 

 Aki Kuroda (1944-), artiste japonais ;
 Chika Kuroda (1884 - 1968), chimiste japonaise ;
 Emily Kuroda (1952-), actrice américaine ;
 Fukumi Kuroda (1956-), actrice japonaise ;
 Haruhiko Kuroda (1944-), banquier japonais ;
 Hiroki Kuroda (1975-), joueur de baseball japonais ;
 Iō Kuroda (1971-), mangaka japonais ;
 Kyoko Kuroda (1970-), footballeuse japonaise ;
 Kan'ichi Kuroda (1927-2006), philosophe japonais ;
 Kiyotaka Kuroda (1840-1900), homme politique japonais ;
 Kuroda Seiki (1866-1924), peintre japonais ;
 Momoko Kuroda (1938-2023), poétesse et essayiste japonaise ;
 Nagahiro Kuroda (1811-1887), daimyo de la fin de l'époque d'Edo à la tête du domaine de Fukuoka ;
 Nagamasa Kuroda (1568-1623), daimyo japonais ;
 Nagamichi Kuroda (1889-1978), ornithologue japonais ;
 Nagatomo Kuroda (1838-1902), samouraï et daimyo japonais ;
 Natsuko Kuroda (1937-), romancière japonaise ;
 Paul Kuroda(1917-2001), physicien nucléaire japonais ;
 Reiko Kuroda (1947-), chimiste japonaise ;
 Saburō Kuroda (1919-1980), poète japonais ;
 Shigenori Kuroda (1887-1954), militaire japonais ;
 Sige-Yuki Kuroda (1934-2009), linguiste japonais ;
 Takuya Kuroda (1980-), trompettiste et arrangeur japonais ;
 Tatsuaki Kuroda (1904-1982), menuisier et artiste japonais ;
 Tokubei Kuroda (1886-1987), savant japonais ;
 Yōichi Kuroda, écologiste japonais.
 Yoshitaka Kuroda (1546-1604), daimyo de la fin de l'époque Sengoku et du début de l'époque d'Edo ;

Divers 
 Clan Kuroda, clan japonais ;
 (7241) Kuroda, astéroïde ;
 Kuroda bushi, chanson folklorique ;
 Kuroda, personnage du manga Kekkaishi ;
 Hikari Kuroda, personnage du roman School Days.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais